Mohamed Fawzi (generaal) (1915-2000), Egyptisch generaal
Mohamed Fawzi (musicus) (1918-1966), Egyptisch componist en zanger
Mohamed Fawzi Issa (1945), Egyptisch politieofficier, jurist en politicus
Mohamed Fawzi (voetballer) (1990), Arabisch Emiraats voetballer